

Persone
Sandro Salvadore – allenatore di calcio e calciatore italiano
Vincenzo Salvadore – ingegnere e politico italiano

Altro
Angel Salvadore – personaggio dei fumetti